Червоний Став — село в Україні, в Березнегуватському районі Миколаївської області. Населення становить 101 осіб. Орган місцевого самоврядування — Маліївська сільська рада.

Посилання 
 Погода в селі Червоний Став 

Села Баштанського району